Орахелашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Орахелашвили, Иван Дмитриевич (1881—1937) — грузинский революционер и политический деятель Грузинской ССР.
 Орахелашвили, Мариам Платоновна (1887—1937) — участница борьбы за Советскую власть на Кавказе, советский и партийный деятель. Министр просвещения Грузинской ССР.
 Орахелашвили, Мераб Мамиевич (1910—1972) — советский учёный-энергетик и приборостроитель.
 Орахелашвили, Мэри Ивановна (1910—1991) — советская баскетболистка.

Составная фамилия 
 Орахелашвили-Микеладзе, Кетеван Мамиевна (1914 — после 1978) — грузинская и советская актриса.

См. также